Bullendorf steht für:
 Bullendorf (Altenmoor), Ortsteil von Altenmoor, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Bullendorf (Echem), Ortsteil von Echem, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Bullendorf (Groß Pankow), bewohnter Gemeindeteil von Groß Pankow (Prignitz), Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Bullendorf (Hittbergen), Ortsteil von Hittbergen, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Bullendorf (Hohnstorf), Ortsteil von Hohnstorf (Elbe), Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Bullendorf (Gemeinde Wilfersdorf), Katastralgemeinde von Wilfersdorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

historisch:
 Bulovka, Gemeinde im Okres Liberec, Liberecký kraj in Tschechien